Sphenomorphinae – podrodzina jaszczurek z rodziny scynkowatych (Scincidae).

Zasięg występowania 
Podrodzina obejmuje gatunki występujące w południowej i południowo-wschodniej Azji i Australazji.

Podział systematyczny 
Do podrodziny należą następujące rodzaje:

Przypisy